Kolumbija
 Yarí (Indijanci)
 Yarí (jezik)
 Yarí (rijeka)
 Benin
 Yari (Benin), selo
 Iran
 Yari (Iran), selo
 Japan
 Yari (planina)

 Ostalo
 Yari (koplje), japansko koplje